Rykner est un patronyme porté notamment par :

 Arnaud Rykner (1966-), romancier, dramaturge, metteur en scène et essayiste français ;
 Didier Rykner (1961-), journaliste et historien de l'art français.